"Robecco" pode ser:
 Robecco Pavese, comuna lombarda da província de Pávia
 Robecco d'Oglio, comuna lombarda da província de Cremona
 Robecco sul Naviglio, comuna lombarda da província de Milão

Desambiguações de topônimos